Aura (natuur), een kring om zon, maan of andere lichtbron als natuurverschijnsel 
 Aura (mythologie), Grieks: Αὔρα of Αὔρη, de ochtendbries, een godin uit de Griekse en Romeinse mythologie
 Aura (symptoom), een neurologisch symptoom
 Aura (personificatie), een personificatie van Finland
 Aura (paranormaal), een paranormaal verschijnsel

Geografie 
 Aura (gemeente in Finland), een gemeente in Finland
 Aura (rivier in Finland), een rivier in Finland
 Aura (Frankrijk), een stad in Frankrijk
 Aura (rivier in Noorwegen), een rivier in Noorwegen
 Aura an der Saale, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
 Aura im Sinngrund, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren

Voornaam 
 Aura Timen, arts bij het RIVM

Muziek 
 Aura (album van Miles Davis), een muziekalbum van Miles Davis uit 1989